Алексеев Тихон Данилович — дирижёр и организатор хоровых коллективов, правовед.

Биография 
Окончил Казанскую духовную семинарию в 1917 году, учился хоровому делу у видного казанского регента И. С. Морева. Поступив в Казанский университет в 1917 году, организовал хор чувашской учащейся молодёжи, с которым участвовал в первых спектаклях Чувашского театра в Казани. В период службы в Красной Армии (1919—1920) организовал хор при политотделе Енисейского губвоенкомата в г. Красноярск. В 1920—1921 годах заведовал подотделом искусств областного отдела народного образования Чувашской автономной области. При участии Т. Д. Алексеева была открыта первая в Чувашии музыкальная школа в 1920 году, которой он заведовал в первый год её деятельности. Одновременно организовал в Чебоксарах Областной русский хор.

В 1921—1937 состоял на службе в Представительстве Чувашской АССР при Президиуме ВЦИК в Москве (зам. представителя). Окончил юридический факультет МГУ в 1924 году.

В 1937—1958 годах работал в аппарате Министерства коммунального хозяйства РСФСР. Публиковал материалы по жилищному праву и законодательству (1940—1966).

Публикации

Литература 
 Чувашская энциклопедия

Дирижёры СССР
Дирижёры XX века
Правоведы СССР